Dameron bezeichnet

 Dameron (Rebsorte), eine rote Rebsorte

Dameron ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Dameron (1914–2002), US-amerikanischer Jurist und Offizier, Verfasser des Dameron-Report
 Émile Charles Dameron (1848–1908), französischer Maler
 Tadd Dameron (1917–1965), US-amerikanischer Jazzmusiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dameron (Maryland)
 Dameron (Missouri)
 Dameron (West Virginia)